Згин:

 Дія за значенням згинати, зігнути.
 Місце згинання
 Те саме, що заворот у значенні — місце зміни напряму руху; закрут, вигин
 Те саме, що загибель

Див. також 
 Деформація згину

Джерела